Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1950-1951 a vu la consécration du Lausanne-Sports.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B.

Classement final 

 FC Locarno et FC Granges ayant terminé avec le même nombre de points, un match de barrage sera nécessaire pour les départager.

Match de barrage 

 *  - après prolongation

Relégations 
 FC Granges et FC Cantonal Neuchâtel sont relégués en Ligue nationale B
 Grasshopper-Club Zurich et FC Berne sont promus en Ligue nationale A

Résultats complets 
RSSSF

1950-1951
Championnat Suisse Football 1950-1951 D1
Championnat Suisse Football 1950-1951 D1
Suisse
Suisse